Le tournoi de tennis de Zell am See 1982 est un tournoi de tennis professionnel masculin joué sur Terre battue du 12 au . Il s'agit de l'unique édition du tournoi.

Il faisait partie du calendrier WCT.

Faits marquants 
José Luis Clerc bat Heinz Günthardt en finale et remporte le  de sa carrière en simple.

Le tournoi de double voit quant à lui s'imposer Wojtek Fibak et Bruce Manson qui remportent respectivement leur  et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 1982 de l'ATP

Liens externes 
 
 

Tennis masculin en 1982
Sport en Autriche en 1982
Tennis en juin 1982